В парному розряді жіночого тенісного турніру Brighton International 1985,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Лорі Макніл і Катрін Суїр виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Поттер і Гелена Сукова 4-6, 7-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Барбара Поттер /  Гелена Сукова (фінал)
 Катарина Малеєва /  Мануела Малєєва (чвертьфінал)

 Енн Гоббс /  Паскаль Параді (1-ше коло)
 Джо Дьюрі /  Штеффі Граф (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Brighton International